Spojení písmen D, A, T může mít více významů:

 Dat – postava ze seriálu Star Trek: Nová generace
 Digital Audio Tape – magnetická páska s digitálním záznamem vyvinutá firmou Sony
 Delivered at terminal – jedna z mezinárodních dodacích doložek Incoterms